De gevangene van Zenda (1894), oorspronkelijke titel The Prisoner of Zenda, een boek van Anthony Hope
 The Prisoner of Zenda (1922), een Amerikaanse film
 The Prisoner of Zenda (1937), een film met Ronald Colman
 The Prisoner of Zenda (1952)
 The Prisoner of Zenda (1979)